Fågelåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fågelåstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Fågelåstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn